Alexander Wienerberger, Oostenrijks chemicus en getuige van de Holodomor 1932-1933
 Wienerberger AG, uit Oostenrijk afkomstig concern dat bouwmaterialen, o.a. dakpannen, fabriceert en verhandelt